Fermat kan henvise til:

 Pierre de Fermat – en fransk jurist og matematiker
 Fermat (månekrater) – månekrater opkaldt efter Pierre de Fermat
 Fermat (musik) – navnet på det musikalske hviletegn